Цветанка Георгиева Енева е българска актриса.

Биография 
Родена е в град София на 18 юни 1936 г.

Завършва ДВТУ през 1961 г. със специалност актьорско майсторство.

Работила е в Ямболския драматичен театър, Трудов фронт в София и Народен театър за младежта.

Театрални роли 
 „Пигмалион“ (Бърнард Шоу)
 „Кой се страхува от Вирджиния Уулф“ (Едуард Олби) – Хъни
 „Ситуация“ (В. Розов]) – Лидия
ТВ ТЕАТЪР
 „А денят още свети в нощта“ (1990) (П. Ю. Тодоров)

Филмография

Външни препратки 
 

Български актьори и актриси
Родени в София